Bartolomeo Avanzini – architetto italiano
 Ennio Avanzini – avvocato e politico italiano
 Giuliano Avanzini – medico e neurofisiologo italiano
 Giuseppe Avanzini – matematico e fisico italiano
 Michel Avanzini – calciatore svizzero
 Pietro Avanzini – presbitero italiano